WHH GT 18 (Typ Berlin) ist ein Typ eines standardisierten Wohnhochhauses, der vom Architektenkollektiv Helmut Stingl und Joachim Seifert von 1969 bis 1971 in Großtafelbauweise für das Wohnungsbaukombinat Berlin entwickelt wurde.

WHH steht für Wohnhochhaus, GT für die angewendete Großtafelbauweise, und 18 für die Anzahl der Geschosse. Das Gebäude ist als freistehendes Punkthochhaus oder unter der Bezeichnung WHH GT 18/21 als Doppelhochhaus mit 18 (eine der Doppelhochhaushälften) bzw. 21 Etagen (die andere Doppelhochhaushälfte) mit der Laststufe 6,3 t konzipiert. Je nach Ausführung enthält es 136 oder 296 Wohnungen. Es gehört zu den größten Typenbauten der DDR.

Der erste Bau dieses Musters wurde 1971 an der Holzmarktstraße in Ost-Berlin errichtet. Bei der Neubebauung der Fischerinsel wurden modifizierte Typen dieser Serie mit 20 Geschossen errichtet. Ab 1972 kamen sie in fast allen Ost-Berliner Großsiedlungen zum Einsatz. Als Kontrast zu der meist 11-geschossigen Bebauung mit Bauten der WBS 70 sollte das Hochhaus eine städtebauliche Dominante setzen. Es wurde an wichtigen Knotenpunkten oder in der Nähe von Verkehrsmitteln, wie U- oder S-Bahn-Stationen errichtet.

Technische Daten 
 Grundprinzip: Leichtbetonbau aus Großtafeln
 Masse der Fertigteile: höchstens 6,3 t
 Querwandsystem, Grundraster 3,60 × 3,60 m
 Außenwände:
 100 mm Beton B 300
 50 mm Schaumpolystyrol
 60 mm Beton
 Innenwände: 190 mm dick, B 300 bewehrt und unbewehrt
 Deckenplatten: Spannweite 3,60 m, 14 cm dick, schlaff bewehrt, B 300
 Gründungsart: Durchlaufende Stahlbetonplatte von 1,00 m Dicke sowie
 60 cm Betonplatte für Installationskanäle
 Monolithischer Teil in Ortbeton: Erdgeschoss von 4,20 m Höhe
 Dachform und Dachart: Flachdach; Warmdach
 Wärmeversorgung über Fernwärme
 Haustechnik und Trafostation im Erdgeschoss
 Zwei Aufzüge und außenliegendes Treppenhaus

Weblinks 

 Grundriss des Erdgeschosses
 WHH-GT 18/21 auf einer Website der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte

Plattenbautyp (DDR)
Bauform (Wohngebäude)